Суперкубок ОАЕ з футболу 2010  — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 серпня 2010 року між чемпіоном ОАЕ клубом Аль-Вахда та володарем кубка Президента ОАЕ клубом Емірейтс Клаб.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive

2010
ОАЕ
Серпень 2010
2010 в ОАЕ